Miljevići est un toponyme qui peut désigner :

Miljevići, un village situé sur le territoire de la Ville d'Istočno Sarajevo, dans la municipalité d'Istočno Novo Sarajevo et dans la République serbe de Bosnie ;
Miljevići, un village situé dans la municipalité de Gradiška et dans la République serbe de Bosnie ;
Miljevići, un village situé dans la municipalité de Novo Sarajevo, dans le canton de Sarajevo et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Miljevići, un village situé dans la municipalité de Zavidovići, dans le canton de Zenica-Doboj et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;

Miljevići, un village situé dans la municipalité de Prijepolje, district de Zlatibor.